Le terme Mondonac peut signifier:

Toponymes

Barrage Mondonac, érigé à l'embouchure du Lac Mondonac, dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Lac Mondonac constitué par un élargissement de la rivière Mondonac, dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.
Rivière Mondonac, coulant dans la ville de La Tuque, en Mauricie, au Québec, au Canada.